Calamia ist:
 ein Stadtteil im Clarence Valley Council, Staat New South Wales (Australien); siehe Calamia (NSW)
 eine Gattung der Schmetterlinge aus der Familie der Eulenfalter; siehe Calamia (Gattung)

 der Familienname von
 Mauro Calamia (* 1992), Schweizer Autorennfahrer